Toms Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Toms Island (Knox County, Maine)
 Toms Island (Washington County, Maine)
 Toms Island (New Jersey)
 Toms Island (Virginia)

und in Kanada:

 Toms Island (New Brunswick)
 Toms Island (Nova Scotia)
 Toms Island (Nunavut)